Ишимбаево — топонимы в Башкортостане

 Ишимбаево — деревня у реки Белой, ставшая ядром нефтепромысла имени Кирова, ныне — микрорайон Старый Ишимбай города Ишимбая.
 Ишимбаево — тупиковая грузовая железнодорожная станция Куйбышевской железной дороги.
 Ишимбаево — село в Салаватском районе Башкортостана, относится к Ишимбаевскому сельсовету.